Voskuil kan betrekking hebben op:

Voskuil (plaats), dorp gelegen in de gemeente Oldebroek;
Bert Voskuil (1929–2019), Nederlandse jurist en oprichter en eerste directeur van het T.M.C. Asser Instituut;
Frans T. Voskuil, Nederlandse kunstenaar;
Jo Voskuil (1897–1972), een Nederlandse kunstenaar; 
J.J. Voskuil (schrijver) (1926–2008), Nederlandse etnoloog en auteur van enkele romans;
Klaas Voskuil (1895–1975), voormalig hoofdredacteur van Het Vrije Volk en vader van J.J. Voskuil;
Menno Voskuil (1977), Nederlandse publicist, antiquariaatsmedewerker en redacteur.